Walkerz (computerspel uit 1993)
 Walkerz (computerspel uit 1995)